Это — список 12 индейских резерваций американского штата Миннесота. Индейские народы, проживающие на территории штата, относятся к алгонкинской (оджибве) и сиуанской (санти и виннебаго) языковым семьям.

Резервации

Примечания

Ссылки 
 American Indians, Indian Tribes, and Government — Minnesota House Research Department
 Minnesota Indian Affairs Council